А́ткінс () — англомовне прізвище або топонім.

Персоналії 
 Аткінс (прізвище)

Топоніми

Аткінс — місто, штат Арканзас
 Аткінс — місто, штат Айова
 Аткінс — переписна місцевість, штат Вірджинія